Argyrosomus är ett släkte av fiskar som beskrevs av De la Pylaie, 1835. Argyrosomus ingår i familjen havsgösfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Havsgösfiskar
Argyrosomus